Тукуманский туко-туко () — вид грызунов семейства тукотуковых, распространённый на северо-западе Аргентины. Населяет влажные равнины центрального Тукумана.

Длина тела 17,3 см, хвост 7 см, длина задних лап 3 см. Окраска спины от желтовато-коричневого до тёмно-коричневого цвета, становится постепенно светло-коричнево-жёлтая по бокам и на брюхе, середина брюха почти белая. Передние конечности часто очень тёмные. Хвост обычно двухцветный.

Серьёзной угрозой для этого вида является потеря мест обитания в связи с расширением сельскохозяйственного производства.

Примечания

Литература 
 John Frederick Eisenberg, Kent Hubbard Redford — Mammals of the Neotropics: The southern cone: Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay / University of Chicago Press, 1992, p. 382

Гребнемышиные
Млекопитающие Южной Америки
Животные, описанные в 1900 году
Эндемики Аргентины